B 166 bezeichnet:
 die Bundesstraße 166 in Deutschland
 die Pass Gschütt Straße in Österreich

Abkürzung